Маріан де Свардт виграла титул, перемігши у фіналі Барабару Шетт з рахунком 3–6, 7–6, 7–5.

Сіяні гравчині 
Сіяну чемпіонку виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули. Перші двоє сіяних тенісисток виходять без боротьби в друге коло.

  Аманда Кетцер (чвертьфінал)
  Анке Губер (чвертьфінал)
  Ліза Реймонд (півфінал)
  Сільвія Фаріна (2-ге коло)
  Олена Лиховцева (чвертьфінал)
 n/a
  Барбара Шетт (фінал)
  Коріна Мораріу (чвертьфінал)

Сітка

Фінал

Секція 1

Секція 2

Посилання 
 1998 Boston Cup Draw 

Boston Cup
Тур WTA 1998